Robert Anton Wilson, Amerikaans schrijver
 Robert Charles Wilson, Canadees schrijver
 Robert Woodrow Wilson, Amerikaans wetenschapper, Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1978
 Robert Wilson (regisseur), Amerikaans toneelregisseur
 Robert Wilson (tennisser)